Akiko Hiramatsu – doppiatrice giapponese
 Kohei Hiramatsu – ex calciatore giapponese
 Shū Hiramatsu – calciatore giapponese